Ishtar peut faire référence à :

 Ishtar, une déesse Mésopotamienne ;
 Ishtar, un film américain réalisé par Elaine May en 1987 ;
 Ishtar, un groupe de musique belge, formé en 2003 ;
 Ishtar, groupe de hard rock basé en Nouvelle-Zélande ;
 Ishtar, nom d’artiste d’une chanteuse israélienne, Esther (Eti) Zach de son vrai nom.

Voir aussi 

 Ishtar Terra, vaste région de la planète Vénus ;
 Divers personnages de l’anime Yu-Gi-Oh! :
 Marik Ishtar,
 Rishid Ishtar,
 Shizu Ishtar ;
 Porte d’Ishtar.
 , jeu vidéo édité par Namco en 1987.